

Go-Joseon (2333–108 v. Chr.) 

Die folgende Auflistung stellt zunächst zwei fiktive Dynastien laut Überlieferung gegenüber – zunächst das Go-Joseon der Dangun-Dynastie (hier 2333–237 v. Chr.), anschließend das Go-Joseon der Gija-Dynastie (hier 1122–195 v. Chr.). Beide Dynastien sind mutmaßlich neuzeitliche Fabrikationen aus der Joseon-Zeit und werden beschrieben in Büchern wie dem Dongguk Tonggam (15. Jahrhundert), Gyuwon Sahwa (17. Jahrhundert) oder dem Hwandan Gogi (20. Jahrhundert). Es fehlen etwa die für reale Dynastien typischen Brüche in der Abfolge, die im Laufe eines Jahrtausends zu erwarten wären, hinzu kommen teils unrealistisch lange Regierungszeiten. Sie werden von nur wenigen Historikern als authentisch anerkannt; häufig werden genealogische Auftragsarbeiten oder nationalistische Motive hinter ihrer Niederschrift vermutet (erfundene Tradition).

Alle folgenden Jahreszahlen bis zum Folgeabsatz (Buyeo) verstehen sich als „vor Christus“.

Als Mythen älteren Entstehungsdatums und möglicherweise mit einem realen Kern sind lediglich folgende zwei Herrscherfiguren der Go-Joseon-Zeit anerkannt: Dangun (für das 2. Jahrtausend) und Gija (für das 12. Jahrhundert). Ihren Abschluss findet die Geschichte Go-Joseons mit der wohl historischen Wei-Man-Dynastie (194-108).

Dangun (fiktiv) 
 Dangun Wanggeom (2333–2240)
 Buru (2240–2182)
 Gareuk (2182–2137)
 Osagu (2137–2099)
 Gueul (2099–2083)
 Dalmun (2083–2047)
 Hanyul (2047–1993)
 Usuhan (1993–1985)
 Aseul (1985–1950)
 Noul (1950–1891)
 Dohae (1891–1834)
 Ahan (1834–1782)
 Holdal (1782–1721)
 Gobul (1721–1661)
 Daeum (1661–1610)
 Wina (1610–1552)
 Yeoul (1552–1484)
 Dongum (1484–1435)
 Gumoso (1435–1380)
 Goheul (1380–1337)
 Sotae (1337–1285)
 Saekbullu (1285–1237)
 Aheul (1237–1161)
 Yeonna (1161–1150)
 Solna (1150–1062)
 Churo (1062–997)
 Dumil (997–971)
 Haemo (971–943)
 Mahew (943–909)
 Naehew (909–874)
 Deungol (874–849)
 Chumil (849–819)
 Gammul (819–795)
 Orumun (795–772)
 Sabeol (772–704)
 Maereuk (704–646)
 Mamul (646–590)
 Damul (590–545)
 Duhol (545–509)
 Dalum (509–491)
 Eumcha (491–471)
 Uleuji (471–461)
 Mulli (461–425)
 Gumul (425–396)
 Yeoru (396–341)
 Boeul (341–295)
 Goyeolga (295–237)

Gija (fiktiv)

Wei Man-Dynastie (195-108) 
 Wei Man (195–?)
 Name unbekannt (?-?)
 Ugu/Ugeo/Yougu (?–108)
 Wi Jang (Prinz, regierte nie)

Ugu wurde von Kaiser Wu besiegt. Sein Reich, welches wohl weite Teile des heutigen Nordkoreas umfasst haben könnte, stand für mehrere Jahrzehnte unter chinesischer Verwaltung, bis Goguryeo sich diese Gebiete einverleiben konnte.

Buyeo (239 v. Chr.–494 n. Chr.) 
 Haemosu (239–195 v. Chr.)
 Morisu (195–170 v. Chr.)
 Gohaesa (170–121 v. Chr.)
 Gowuru (121–86 v. Chr.)

Bukbuyeo (108–58 v. Chr.) 
 Godumak (108–60 v. Chr.)
 Gomuseu (60–58 v. Chr.)

Dongbuyeo (86 v. Chr.–22 n. Chr.) 
 Haeburu (86–48 v. Chr.)
 Geumwa (48–7 v. Chr.)
 Daeso (7 v. Chr.–22 n. Chr.)

Gaya (42–562 n. Chr.)

Geumgwan Gaya (42–532 n. Chr.) 
 Suro (42–199)
 Geodeung (199–259)
 Mapum (259–291)
 Geojilmi (291–346)
 Isipum (346–407)
 Jwaji (407–421)
 Chwiheui (421–451)
 Jilji (451–492)
 Gyumji (492–521)
 Guhyung (521–532)

Daegaya (42–562 n. Chr.) 
 Ijinasi Wang (42 v. Chr.–?)
 Inoe Wang (?–?)
 Tosolchi Wang (?–562)

Mimana (370–562 n. Chr.)

Goguryeo (37 v. Chr.–668 n. Chr.) 
Alle Könige von Goguryeo trugen den Titel Wang.

„Legendäre Könige“

„Große Könige“

„Hwando-Gungnae-Linie“

„Pjöngjanger Linie“

Baekje (18 v. Chr.–660 n. Chr.) 
Anmerkung: 
 Onjo (1. Jahrh. v. Chr.–28 n. Chr.)
 Daru (29–77)
 Giru (77–128)
 Gaeru (128–166)
 Chogo (166–214)
 Gusu (214–234)
 Saban (234)
 Goi (234–286)
 Chaekgye (286–298)
 Bunseo (298–304)
 Biryu (304–344)
 Gye (344–346)
 Geunchogo (346–375)
 Geungusu (375–384)
 Chimnyu (384–385)
 Jinsa (385–392)
 Asin (392–405)
 Jeonji (405–420)
 Guisin (420–427)
 Biyu (427–454)
 Gaero (454–475)
 Munju (475–477)
 Samgeun (477–479)
 Dongseong (479–501)
 Muryeong (501–523)
 Seong (523–554)
 Wideok (554–598)
 Hye (598–599)
 Beop (599–600)
 Mu (600–641)
 Uija (641–660)

Silla (57 v. Chr.–935 n. Chr.; Könige und Königinnen) 
Clans: Bak (, ), Seok (, ), Kim (, )

 (朴) Hyeokgeose Geoseogan (, , 57 v Chr.–4 n Chr.)
 (朴) Namhae Chachaung (, , 4–24)
 (朴) Yuri Isageum (, , 24–57)
 (昔) Talhae Isageum (, , 57–80)
 (朴) Pasa von Silla Isageum (, , 80–112)
 (朴) Jima Isageum (, , 112–134)
 (朴) Ilseong Isageum (, , 134–154)
 (朴) Adalla Isageum (, , 154–184)
 (昔) Beolhyu Isageum (, , 184–196)
 (昔) Naehae Isageum (, , 196–230)
 (昔) Jobun Isageum (, , 230–247)
 (昔) Cheomhae Isageum (, , 247–261)
 (金) Michu Isageum (, , 262–284)
 (昔) Yurye Isageum (, , 284–298)
 (昔) Girim Isageum (, , 298–310)
 (昔) Heulhae Isageum (, , 310–356)
 (金) Naemul Maripgan (, , 356–402)
 (金) Silseong Maripgan (, , 402–417)
 (金) Nulji Maripgan (, , 417–458)
 (金) Jabi Maripgan (, , 458–479)
 (金) Soji Maripgan (, , 479–500)
 (金) Jijeung Wang (, , 500–514)
 (金) Beopheung Wang (, , 514–540)
 (金) Jinheung Wang (, , 540–576)
 (金) Jinji Wang (, , 576–579)
 (金) Jinpyeong Wang (, , 579–632)
 (金) Seondeok Yeowang (♀) (, , 632–647)
 (金) Jindeok Yeowang (♀) (, , 647–654)
 (金) Taejong Muyeol Wang (, , 654–661)
 (金) Munmu Wang (, , 661–681)
 (金) Sinmun Wang (, , 681–691)
 (金) Hyoso Wang (, , 692–702)
 (金) Seongdeok Wang (, , 702–737)
 (金) Hyoseong Wang (, , 737–742)
 (金) Gyeongdeok Wang (, , 742–765)
 (金) Hyegong Wang (, , 765–780)
 (金) Seondeok Wang (, , 780–785)
 (金) Weonseong Wang (, , 785–798)
 (金) Soseong Wang (, , 798–800)
 (金) Aejang Wang (, , 800–809)
 (金) Heondeok Wang (, , 809–826)
 (金) Heungdeok Wang (, , 826–836)
 (金) Huigang Wang (, , 836–838)
 (金) Minae Wang (, , 838–839)
 (金) Sinmu Wang (, , 839)
 (金) Munseong Wang (, , 839–857)
 (金) Heonan Wang (, , 857–861)
 (金) Gyeongmun Wang (, , 861–875)
 (金) Heongang Wang (, , 875–886)
 (金) Jeonggang Wang (, , 886–887)
 (金) Jinseong Yeowang (♀) (, , 887–897)
 (金) Hyogong Wang (, , 897–912)
 (朴) Sindeok Wang (, , 913–917)
 (朴) Gyeongmyeong Wang (, , 917–924)
 (朴) Gyeongae Wang (, , 924–927)
 (金) Gyeongsun Wang (, , 927–935)

Balhae (669–926) 
 Sejo Yeol (Joongkwang) (669–698)
 Taejo Ko (Chuntong) (698–719)
 Kwangjong Mu (Inan) (719–738)
 Sejong Mun (Daeheung) (738–794)
 Daewonui (794)
 Injong Sung (Joongheung) (794–795)
 Mokjong Kang (Chungryuk) (795–809)
 Uijong Jung (Youngduk) (809–812)
 Kangjong Hui (Jujak) (812–817)
 Cheoljong Kan (Taeshi) (817–818)
 Sungjong Sung (Kunheung) (818–832)
 Jangjong Hwa (Hamhwa) (832–858)
 Sunjong Ahn (Daejong) (858–871)
 Myungjong Kyung (Chunbok) (871–894)
 Daewihae (894–906)
 Aeje (Chungtae) (906–926)

Goryeo (918–1392) 

 Taejo (, , 918–943), während seiner Herrschaft als König Wang Geon bekannt
 Hyejong (, , 943–945)
 Jeongjong (, , 945–949)
 Gwangjong (, , 949–975)
 Gyeongjong (, , 975–981)
 Seongjong (, , 981–997)
 Mokjong (, , 997–1009)
 Hyeonjong (, , 1009–1031)
 Deokjong (, , 1031–1034)
 Jeongjong (, , 1034–1046)
 Munjong (, , 1046–1083)
 Sunjong (, , 1083)
 Seonjong (, , 1083–1094)
 Heonjong (, , 1094–1095)
 Sukjong (, , 1095–1105)
 Yejong (, , 1105–1122)
 Injong (, , 1122–1146)
 Uijong (, , 1146–1170)
 Myeongjong (, , 1170–1197)
 Sinjong (, , 1197–1204)
 Huijong (, , 1204–1211)
 Gangjong (, , 1211–1213)
 Gojong (, , 1213–1259)
 Wonjong (, , 1259–1274)
 Chungnyeol Wang (, , 1274–1308)
 Chungseon Wang (, , 1308–1313)
 Chungsuk Wang (, , 1313–1330; 1332–1339)
 Chunghye Wang (, , 1330–1332; 1339–1344)
 Chungmok Wang (, , 1344–1348)
 Chungjeong Wang (, , 1348–1351)
 Gongmin Wang (, , 1351–1374)
 U Wang (, , 1374–1388)
 Chang Wang (, , 1388–1389)
 Gongyang Wang (, , 1389–1392)
Quellen: Han, A Review of Korean History, 2010, Lee, , 1984

Joseon (1392–1897) 

 Taejo (, 1392–1398)
 Jeongjong (, 1398–1400)
 Taejong (, 1400–1418)
 Sejong der Große (, 1418–1450)
 Munjong (, 1450–1452)
 Danjong (, 1452–1455)
 Sejo (, 1455–1468)
 Yejong (, 1468–1469)
 Seongjong (, 1469–1494)
 Yeonsangun (, 1494–1506)
 Jungjong (, 1506–1544)
 Injong (, 1544–1545)
 Myeongjong (, 1545–1567)
 Seonjo (, 1567–1608)
 Gwanghaegun (, 1608–1623)
 Injo (, 1623–1649)
 Hyojong (, 1649–1659)
 Hyeonjong (, 1659–1674)
 Sukjong (, 1674–1720)
 Gyeongjong (, 1720–1724)
 Yeongjo (, 1724–1776)
 Jeongjo (, 1776–1800)
 Sunjo (, 1800–1834)
 Heonjong (, 1834–1849)
 Cheoljong (, 1849–1864)
 Gojong (Gwangmu) (, 1864–1897)
Quelle: Han Young Woo, A Review of Korean History, 2010

Kaiserreich Korea (1897–1910) 
 Gojong (Gwangmu) (, 1897–1907)
 Sunjong (Yunghui) (, 1907–1910)

Chōsen (1910–1947)

Siehe auch 
 Liste der Staatsführer Nordkoreas (seit 1948)
 Liste der Präsidenten der Republik Korea (Südkorea, seit 1948; mit Präsidenten der Exilregierungen 1919 bis 1948)

Literatur

Weblinks 
 Herrscherliste auf rulers.org (englisch)

Anmerkungen

Einzelnachweise 

!Liste der Herrscher Koreas
!Liste der Herrscher Koreas
Korea